Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1989 je trideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 12. februarjem 1989 v Vailu, ZDA, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1989
1989 v športu
Športne prireditve v ZDA
Vail